Scarleth es un nombre de mujer, variante de Scarlett.

 Scarleth Cárdenas (nacida en 1974), periodista chilena. 
 Scarleth Mercado (nacida en 1996), levantadora de pesas nicaragüense.

Véase también 
 Scarlett.